Алфавітний список чеських художників.

А 
 Міколаш Алеш (1852-1913)
  (народився 14 вересня 1936)

Б 

  (1859-1908)
 Вацлав Брожик (1851-1901)
 Зденек Буріан (1905-1981)

В

Г

Ґ

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Ї

Й

К 

 Владімір Коколя (1969)
 Ян Купецький (1667-1740)

Л 
 Йозеф Лада (1887-1957)
 Карел Лібшер (1851-1906)

М 

 Йозеф Манес (1820-1871)
  (1846-1917)
 Альфонс Муха (1860-1939)

Н

О 
 Еміль Орлик (1870-1932)

П 

 Карел Пуркинє (1834-1868)

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш 
 Макс Швабінський (1873-1962)
 Якуб Шиканедер (1855-1924)
 Шимон Тавік Франтішек (1877-1942)

Щ

Ю

Я 
 Карел Явурек (1815-1909)

Примітки 

Списки осіб
Списки:Чехія
 
Ч